Такино
 Такино (фамилия). Известные носители:
 живописец Харуо Такино
 фигуристы Каору Такино / Кэндзи Такино, выигрывавшие чемпионат Японии в 1989—1992 гг.
 Такино (Мечетлинский район) — деревня в Башкортостане.